Tate Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :
 Tate Township du comté de Saline dans l'Illinois.
  du comté de Clermont dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships